Алексий Дука Палеолог () е византийски аристократ от XII век – представител на семейство Палеолози, който притежавал почетната титла севаст.

Алексий Палеолог е трети син на севаста Георги Палеолог – генерал, баджанак и близък съратник на император Алексий I Комнин. Връзката на Алексий Палеолог със семейството на Георги Палеолог е потвърдена от една монодия на Лъв Мегист за предците на великия етериарх Георги Палеолог, адресирана до съпругата на последния, в която се споменава, че майката на Алексий Палеолог била потомка на кесар и сестра на съпругата на император Алексий I Комнин. Това сведение позволява сигурна идентификация на майката на Алексий Палеолог с Анна Дукина – съпругата на Георги Палеолог, която била внучка на кесаря Йоан Дука и се падала по-малка сестра на императрица Ирина Дукина, съпругата на император Алексий I Комнин. Алексий е трети син на Георги Палеолог и Анна Дукина и е по-малък брат на Андроник Палеолог и Николай Палеолог.

Алексий Палеолог се споменава и в едно стихотворение на Николай Каликъл, посветено на една икона на Христос Спасител, украсена с дарение от съпругата му Анна Дукина, за която Каликъл съобщава, че била от рода на Комнините. Информацията на Каликъл е важно допълнение към информацията за съпругата на Алексий, съдържаща се в монодията на Лъв Мегист, който посочва, че съпругата на Алексий Палеолог била дъщеря на севаста Алексий Комнинодука, който пък бил син на протосеваста и велик доместик на Запада Адриан и на багренородната Анна от рода на Дуките, дъщеря на император Константин X Дука. Тази информация позволява съпругата на Алексий Палеолог да бъде идентифицирана с името Анна Дукина Комнина, която е дъщеря на Алексий Дука Комнин и Ирина Синадина и внучка на Адриан Комнин и съпругата му Зоя Дукина – най-малката дъщеря на император Константин X Дука, която е спомената от Лъв Мегист с монашеското си име Анна.

От стихотворението на Каликъл става ясно, че Алексий Палеолог притежавал и титлата севаст, за която е известно, че била дадена на всички синове на Георги Палеолог и Анна Дукина.

Алексий Палеолог и Анна Дукина Комнина са имали три деца:
Георги Палеолог, велик етериарх
Константин Палеолог, пансеваст
неизвестана по име Палеологиня.

Родословие

Бележки

Източници 
 

Палеолози